En  (orthographié parfois Hierbabuena ou Yerba Buena) qui signifie « bonne herbe » ; cette expression peut faire référence :

Botanique 
Au nom vernaculaire anglais et espagnol de la , une variété de Sarriette, dite aussi menthe indienne bien qu'elle ne fasse pas partie du genre Mentha.

Musique 
 À Yerba Buena, un groupe de hip-hop latino.

Toponymes 
 à la ville de Yerba Buena, capitale du Département de Yerba Buena dans la province de Tucumán en Argentine ;
 au nom porté de 1836 à 1847 par un village  mexicain de Californie, rebaptisé San Francisco  à la suite de la guerre américano-mexicaine. On retrouve cette référence dans les noms de Yerba Buena Island, une île de la baie de San Francisco, la galerie d'art contemporain Yerba Buena Center for the Arts et le parc Yerba Buena Gardens ;
 à l'île Yerbas Buenas, au sud du Chili.

Notes et références

Notes

Références